Гла́сные сре́днего ря́да (также гласные смешанного ряда) — совокупность гласных звуков, выделяемых наряду с гласными переднего и заднего ряда в зависимости от положения языка в горизонтальной плоскости при их произношении. Артикуляция гласных среднего ряда сопровождается свободным положением языка вдоль полости рта. При артикуляции противопоставленных им гласных переднего и заднего ряда вся масса языка продвинута либо вперёд, либо оттянута назад.

Список гласных среднего ряда 
К гласным среднего ряда, согласно Международному фонетическому алфавиту (МФА), относят:
 Неогубленный гласный среднего ряда верхнего подъёма ;
 Огубленный гласный среднего ряда верхнего подъёма ;
 Неогубленный гласный среднего ряда средне-верхнего подъёма ;
 Огубленный гласный среднего ряда средне-верхнего подъёма ;
 Ненапряжённый гласный среднего ряда среднего подъёма (Шва) ;
 Неогубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъёма ;
 Огубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъёма ;
 Ненапряжённый гласный среднего ряда нижнего подъёма ;
 Неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъёма .

Гласные ᵻ, ᵿ и (ɪ, ʊ) относят также к ненапряжённым гласным среднего ряда верхнего подъёма.

Для обозначения  в МФА используется диакритический знак . В частности, звук шва раньше обозначали знаком .

Примечания

Ссылки